Lincoln Continental (1939) – luksusowy samochód produkowany w latach 1939-1948.
 Lincoln Continental (1960) – luksusowy samochód produkowany w latach 1960-2002.
 Lincoln Continental (2016) – luksusowy samochód produkowany w latach 2016-2020.

Inne 
 Lincoln Continental Mark Series – luksusowe coupe produkowane w latach 1968–1998.